Javier Gurruchaga (1958-), chanteur, acteur et showman espagnol ;
 Martín Rodríguez Gurruchaga (1985-), joueur argentin de rugby à XV.